Ла́вленд () — англоязычный топоним и фамилия.

Топоним США 
Колорадо
  — город.
  — перевал.
  — горнолыжный курорт.

Прочие штаты
  — плотина и образованное ею водохранилище в Калифорнии.
 Лавленд — город в Огайо.
  — городок в Оклахоме.

Составные топонимы
  — поселение в Огайо.

Фамилия 
Основная статья — 
Согласно данным 2014 года, фамилия Лавленд была 54 570-й по распространённости в мире: её носили 9326 человек (из них 7766 в США и 881 человек в Великобритании).
  (род. 1934) — профессор-эмерит информатики, соавтор алгоритма DPLL.

См. также 
 Лав и Ленд
 Love Land
 Лёвланд
 «Земля любви»
 «Земля любви, земля надежды»

Примечания